|-
| 148001 - ||  || 5 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148002 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148003 - ||  || 5 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148004 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148005 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148006 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148007 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148008 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148009 || 1997 NW || 3 iulie 1997 ||  || 
|-
| 148010 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148011 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148012 ||  || 6 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 148013 ||  || 21 octombrie 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148014 - ||  || 5 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 148015 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148016 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148017 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148018 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148019 - ||  || 31 decembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148020 - ||  || 2 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148021 - || 1998 CT || 4 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 148022 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148023 - ||  || 20 februarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 148024 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148025 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148026 - ||  || 26 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 148027 ||  || 8 martie 1998 ||  || 
|-
| 148028 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148029 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148030 - ||  || 26 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 148031 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148032 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148033 - ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148034 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148035 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148036 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148037 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148038 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148039 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148040 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148041 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148042 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148043 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148044 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148045 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148046 - ||  || 21 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148047 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148048 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148049 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148050 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148051 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148052 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148053 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148054 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148055 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148056 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148057 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148058 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148059 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148060 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148061 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148062 - ||  || 22 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 148063 - ||  || 28 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 148064 - ||  || 19 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148065 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148066 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148067 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148068 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148069 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148070 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148071 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148072 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148073 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148074 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148075 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148076 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 148077 - ||  || 8 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 148078 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 148079 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148080 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148081 ||  || 11 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 148082 - ||  || 26 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 148083 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148084 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148085 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148086 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148087 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148088 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148089 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148090 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148091 - ||  || 13 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148092 - ||  || 19 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148093 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148094 - ||  || 15 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 148095 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148096 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148097 - ||  || 15 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148098 - || 1999 KR || 16 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148099 - ||  || 8 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148100 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-